Nová Dědina est un toponyme qui peut désigner :

Nová Dědina, une commune du district de Levice, dans la région de Nitra.

Nová Dědina, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín.